Spojení písmen Č, O, S může označovat:

 Sokol (spolek) – Česká obec sokolská, český tělovýchovný spolek
 Český obranný standard – česká vojenská norma